Pierre Pruvost může být:

příjmení
 Pierre Pruvost (malíř) (1921–2008) – francouzský malíř
 Pierre Pruvost (geolog) (1890–1967) – francouzský geolog

v geografii
 Ma Alalta – neaktivní stratovulkanický komplex v Etiopii bývá také označován jménem Pierre Pruvost